Maison de Beaufort, famille noble, branche légitimée de la maison de Lancastre (Angleterre).
 Famille de Beaufort, famille noble éteinte originaire du Beaufortain (Savoie).
 Maison de Beaufort-Spontin, famille de la noblesse belge et autrichienne.

Voir aussi 

 Famille de Beauffort, famille subsistante de la noblesse française et de la noblesse belge.
 Famille Grout de Beaufort, famille subsistante de la noblesse française.